

События 
 Консулы: Марк Эмилий Лепид (патриций) и Гай Фламиний (плебей); преторы: Квинт Теренций Куллеон, Квинт Фульвий Флакк, Луций Теренций Массалиота, Марк Фурий Крассипед, Публий Клавдий Пульхр и Сервий Сульпиций Гальба; курульные эдилы: Авл Постумий Альбин Луск и Публий Корнелий Цетег; плебейские эдилы: Гай Семпроний Блез и Марк Фурий Луск.
 Строительство «Эмилиевой дороги» от Аримина (Римини) на С.-З. к Плацентии.
 Карфаген предложил выплатить сразу всю контрибуцию за оставшиеся 36 лет.
 Ок.187 — Фракийцы, перребы и афаманцы направили посольства в Рим с жалобами на Филиппа. Филипп должен был вывести гарнизоны из их городов.
 От Антиоха отпадают Армения и Софена, волнения в восточных сатрапиях. Антиох убит при попытке овладеть сокровищами храма Бела в Элимаиде.
 187—175 — Царь Селевкидов Селевк IV Филопатор. Сын Антиоха III.
 Падение империи Маурья.
 Последний из династии Маурья Брихадратха свергнут и убит своим военачальником Пушьямитрой.
 187—173 (184—172) — Династия Шунга в Магадхе. Поддерживали брахманизм.
 187—180 — Императрица Китая Люй-хоу.

См. также

Примечания